Район Майма́й (, Māimāi,  Шахрестан Маймай), ранее назывался Дарваз-э Пайин и Дарва́з () — административный район в составе провинции Бадахшан в Афганистане. Основан в 2005 году при разделении региона , располагавшегося на таджикско-афганской границе. Население на 2012—2013 годы — около  человек. Административный центр — посёлок  ().

Маймай граничит с районами Куф-Аб,  (), Шигнан и Нусаи, а также с некоторыми районами Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, включая Ванчский, Рушонский и Шугнанский районы. Исторически район был частью Дарвазского княжества (1526—1878), полунезависимого государства, которым управлял мир (глава племени).

География 

Район Маймай располагается на северо-востоке провинции Бадахшан.

История

XXI век 
С мая—июля 2021 года район подконтролен «Талибану».

Персоналии 
Абдул Латиф Педрам (, род. 1963, этнический таджик) — писатель, поэт, журналист, профессор персидской литературы, политический деятель.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Районы провинции Бадахшан